TotalEnergies, Franse oliemaatschappij
 Total (album), album van de Amerikaanse band Teenage Bottlerocket